Das ISS Canary Wharf Squash Classic 2007 fand vom 17. bis 23. März 2007 in London, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 52.500 US-Dollar.

Im Finale traf James Willstrop auf John White, den er mit 8:11, 11:5, 11:13, 11:1 und 11:2 besiegte. Für Willstrop war dies der sechste Titelgewinn auf der PSA World Tour. Vorjahressieger Thierry Lincou schied im Halbfinale gegen James Willstrop aus.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Bradley Ball einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2007